

При видобуванні корисних копалин
 Вибій — поверхня корисної копалини або породи, з якої безпосередньо здійснюється її виймання (руйнування) і яка переміщується при проходженні або виїмці корисної копалини.
 Вибій видобувної свердловини
 Вибій бурової свердловини

Географія
 Вибій — річка у Зарічненському районі Рівненської області України та Пінському районі Берестейської області Білорусі

Не плутати з:
 Забій